Амадео VII од Савоје (Шамбери, 24. фебруар 1360 - castle of Ripaille, 1. новембар 1391) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Амадеа VI и Bonne of Bourbon.

Породично стабло 

Рођени 1360.
Умрли 1391.
Династија Савоја
Умрли од тетануса